White Rock (Dakota del Sud)
 White Rock (Nou Mèxic)
 White Rock (comtat de San Juan), població de Nou Mèxic
 White Rock (pel·lícula)